Piłkarska reprezentacja Belize rozegrała dotąd 103 oficjalne mecze Jej bilans to 22 zwycięstwa, 20 remisów i 62 porażki, zaś bilans bramkowy to 102 bramki zdobyte i 201 bramek straconych.

Lista meczów

Bilans

Według rywali

Według rozgrywek

Uwagi

Bibliografia 
 Belize - List of International Matches – RSSSF.com 
 Belize national football team complete 'A' international record – 11v11.com 
 Belize – NationalFootballTeams.com 
 

Reprezentacja Belize w piłce nożnej
Belize